Первый дивизион 2005/2006 () — 50-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 12 августа 2005 года и закончился 7 апреля 2006 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Первый дивизион Нидерландов 2005/06 на сайте rsssf.com 

2005/2006
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2005 году
Спорт в Нидерландах в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006